

Населені пункти та їхні частини

 Конажев — село в гміні Пйонтек Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Конажев — село в гміні Здуни Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Конажев — частина села Тшцянка в гміні Лишковіце Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Конажев — частина села Воля-Зброжкова в гміні Ґловно Зґерського повіту Лодзинського воєводства

Примітки